Ney Dávid (1842–1905) operaénekes (basszbariton)
 Ney Dávid (1905–1945) operaénekes (tenor)

Jegyzetek